Братский мемориал «Памяти павших» сооружен в городе Кириши (Ленинградская область) и представляет собой братскую могилу, которая была превращена в памятное место в честь павших на этом рубеже защитников Ленинграда. Мемориал был сооружен на том месте, где проходила передняя линия обороны Киришей.

Мемориальный комплекс расположен в сквере Победы близ въезда в город. Он был открыт в 1970 году к двадцатипятилетнему юбилею победы в Великой Отечественной войне. Автор памятного комплекса — архитектор И. Н. Доркин.

На территории комплекса в Киришах захоронено 4586 человек, а на мемориальных досках, установленных в составе комплекса, выбиты имена 9244 человек, чьи данные удалось установить по архивам и данным археологических раскопок.

Мемориальный комплекс включен в список объектов культурного наследия РФ. Мемориал внесён в единую Книгу Памяти под номером 08005.

Описание памятника 
Мемориал включает в себя комплекс братских могил, в центре которого горит Вечный огонь. Около Вечного огня расположена табличка со следующим текстом: «Вечная слава героям! Бессмертные гимны, прощальные гимны над бессонной планетой плывут величаво»

По периметру комплекса установлены плиты, на которых выбиты имена погибших на этом рубеже бойцов. По краям комплекса установлены памятные стелы в виде схематически изображённых опущенных знамён, на узкой стороне которых также выбиты имена погибших.

Перед одной из таких стел располагается гранитная табличка, на которой выбит текст: «Люди! Покуда сердца стучатся, помните! Какою ценой завоевано счастье, помните!»

У северо-западного входа на территорию мемориала установлена памятная стена с рельефами лиц солдат, стоящих в шеренгах. Также на стене указаны годы ведения Великой Отечественной войны и написан текст: «Он пал, наш товарищ, но бывшее рядом бессмертие встало над ним»

Примечания 

Памятники Великой Отечественной войны в России
Мемориалы, посвящённые блокаде Ленинграда
Памятники Киришей